Чланак Ана Петровић може се односити на више личности:
 Ана Петровић (игуманија) (световно име Љубица Петровић, Јошева код Лознице, 6. мај 1950)
 Ана Петровић (илустраторка) (Београд, 1989)